Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Mikosz – polski prawnik
 Jan Mikosz – rzymskokatolicki duchowny
 José Eliezer Mikosz – brazylijski artysta, pedagog
 Ryszard Mikosz – polski prawnik